Golzow kan syfta på:

Platser 
Golzow (Oderbruch) – en ort och kommun i Oderbruch-regionen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland.
Amt Golzow – ett kommunalförbund i Landkreis Märkisch-Oderland med Golzow (Oderbruch) som huvudort.
Golzow (Mittelmark) – kommun i Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
Golzow, Chorin – ort i Chorins kommun, Landkreis Barnim, Brandenburg, Tyskland
Golzow (Schildberg) – en ort i den historiska Landkreis Soldin, provinsen Brandenburg, numera i Myślibórz kommun i Västpommerns vojvodskap, Polen, se Golczew

Film 
Die Kinder von Golzow (1961-2007), östtysk/tysk filmdokumentärserie.